Джон Ли:
  (1725—1781) — британский актёр и театральный менеджер.
 Ли, Джон (1783—1866) — английский астроном, филантроп и барристер.
 Ли, Джон Алан (1933—2013) — канадский социолог, публицист и общественный деятель.
 Ли, Джон Качхиу (род. 1949) — гонконгский госслужащий.
 Ли, Джон (род. 1973) — австралийский экономист, специалист по международной экономике.